

Детковичі — село, Берестейська область, Барановицький район, Жемчужненська сільська рада.
 Детковичі — село, Берестейська область, Дрогичинський район, Детковицька сільська рада.